Henri Ecochard (1923-2020), résistant français ;
 Janine Écochard (1938-), femme politique française ;
 Michel Écochard (1905-1985), architecte et urbaniste français ;
 Tom Ecochard (1992-), joueur français de rugby ;

Homonymie de patronyme